Finsternis steht für:

 Dunkelheit, das Fehlen von Licht
 Nacht (mundartlich: „in der Finster“)
 Sonnenfinsternis
 Mondfinsternis
 Bedeckung eines Himmelskörpers durch einen anderen, siehe Okkultation
 Finsternis (Album), Studioalbum des deutschen Musikprojekts E Nomine
 Tatort: Finsternis, Fernsehfilm aus der Krimireihe Tatort (2022)

Siehe auch:
 Finster
 Finsterer
 Finsterniszyklus
 Ägyptische Finsternis
 Finsternis bei der Kreuzigung Jesu
 Finsternis eines Sommers
 Finsternisjahr